Lü Yixin (, ur. 15 maja 2000) – chiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022), medalista chińskich igrzysk zimowych oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Pochodzi z prowincji Sinciang. W styczniu 2020 w Rastbüchl zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec siódmej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lipcu 2021 w Otepää, gdzie dwukrotnie zajął 26. lokatę. W tym samym miesiącu w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył w grudniu 2021 w Zhangjiakou, gdzie był 19. W lutym 2022 wziął udział w konkursie drużynowym zimowych igrzysk olimpijskich, w którym zajął z reprezentacją Chin ostatnią, 11. lokatę.

Lü osiągał sukcesy na arenie krajowej. Na początku stycznia 2020 zdobył brązowy medal Chińskich Igrzysk Zimowych 2020 w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, a w marcu 2021 sięgnął po złoty medal mistrzostw Chin w zmaganiach drużynowych.

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty L. Yixin na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000